Gropo ima više značenja:
 Gropo (Alesandrija)
 Gropo (La Specija)
 Gropo (Masa-Karara)
 Gropo (Modena)
 Gropo (Padova)
 Gropo (Parma)
 Gropo (Pjačenca)
 Gropo (Ređo Emilija)